Плоская — гора в массиве Горганы (Украинские Карпаты). Расположена в пределах Надворнянского района Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области (только юго-восточные склоны горы).

Высота 1352,6 м. Гора имеет вытянутую форму с юго-востока на северо-запад хребта. Северо-восточные, западные и южные склоны очень крутые.

Северо-западнее горы расположено село Быстрица, на юго-восток — село Чёрная Тиса. До Второй мировой войны через вершину проходила польско-чехословацкая граница.

Источники 
 Гора Плоская

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы